FPA steht für:
 Fachpraktische Ausbildung (an Fachoberschulen)
 Federação Portuguesa de Atletismo, der portugiesische Leichtathletikverband
 Flying Physicians Association, siehe Abkürzungen/Luftfahrt
 Flight Path Angle, siehe Abkürzungen/Luftfahrt
 Focal Plane Array, eine zweidimensionale Anordnung von Strahlungsdetektoren, CCD, CMOS oder Bolometerarray (meist Infrarot) zur Bildgebung
 Folkpensionsanstalten, auf Finnisch Kansaneläkelaitos, die finnische Volkspensionanstalt
 Food Processing Association, Food Processors Association, Food Products Association (USA); Zusammenschlüsse lebensmittelherstellender Unternehmen
 Forsttechnischer Prüfungsausschuss, siehe Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik
 Framework Partnership Agreement, Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) und einem Forschungskonsortium
Freiparlamentarische Allianz, eine deutsche politische Partei
 Function Point Analysis, eine statische Produktmetrik in der Softwaretechnik, siehe Function-Point-Verfahren

F.P.A. steht für:
 Pseudonym von Franklin Pierce Adams (1881–1960), US-amerikanischer Journalist, Übersetzer und Radiosprecher

Abkürzung